British Cemetery (Britischer Friedhof) ist der Name zahlreicher britischer Friedhöfe außerhalb von Großbritannien, vor allem von Soldatenfriedhöfen.

Dazu gehören etwa:
 British Cemetery Kabul, siehe Britischer Friedhof (Kabul) 
 Poelkapelle British Cemetery